

República da Moldávia 
Ungheni  — cidade
Ungheni (distrito)

Roménia 
Ungheni (Mureș) — cidade da Transilvânia
Ungheni (Argeș) — comuna da Munténia
Ungheni (Iași) — comuna da Moldávia romena
 Ungheni (Răucești) — aldeia na comuna de Răucești, na Moldávia

Desambiguações de topônimos